Тёплое () — село в Станично-Луганском районе Луганской области Украины.

Почтовый индекс — 93630. Телефонный код — 6472. Занимает площадь 4,14 км².

География 
Село расположено на реке Тёплая, в 35 километрах от районного центра и в 22 километрах от железнодорожной станции Огородный.

Название 
Первоначально населённый пункт носил название хутор Верхне-Теплый. Слово «Верхне-» использовалось для различия от названия села Нижнетёплое и указывало на географическое положение села по отношению к течению реки.

История 
Хутор Верхне-Тёплый был основан в начале XVIII веке выходцами из Черниговской, Полтавской, Воронежской губерний. В Области Войска Донского хутор входил в станицу Луганскую. На хуторе была Рождество-Богородицкая церковь; не сохранилась.

Советская власть в селе установлена в феврале 1918 года. На фронтах Великой Отечественной войны сражались 332 жителя села, из них погибли 103 человека, 222 человека были награждены орденами и медалями.

В 1970-е годы в селе располагалась центральная усадьба колхоза «Рассвет», специализирующегося на мясо-молочном производстве.

Демография 
Во второй половине XIX века в селе насчитывалось 257 дворов, проживало 816 мужчин и 894 женщины.

В 1970-е годы в селе имелось 322 двора, население составляло 1272 человека.

Население по переписи 2001 года составляло 920 человек.

Инфраструктура 
В 1970-е годы в селе имелись средняя школа, дом культуры, 2 библиотеки, 4 магазина, столовая.

Известные люди 
В селе родился живописец Георгий Мустакимов.

Достопримечательности 
В селе установлен памятник советским воинам, погибшим в боях за освобождение села во время Великой Отечественной войны.

Местный совет 
93630, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, с. Тепле, вул. Миру, 55

Примечания

Ссылки 
 Тёплое на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Станично-Луганского района
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании